Poniższa tabela przedstawia pierwsze 93 miejsca snookerowego rankingu światowego na sezon 2006/2007. W trakcie sezonu lista ta nie ulegała zmianom (zmieniał się tylko nieoficjalny ranking prowizoryczny). Pomimo miejsca 6., ówczesny Mistrz Świata – Graeme Dott – rozstawiany był w turniejach rankingowych jako drugi i jako pierwszy podczas Mistrzostw świata w 2007 roku. Pozostali zawodnicy byli rozstawiani według miejsc w rankingu.

Bibliografia 
 http://www.snooker.org/Rnk/0607/ranking.asp

2006 w sporcie
2007 w sporcie
Kalendarium snookera